Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1948 года проходил 22 августа в общине Валкенбюрг-ан-де-Гёл (Нидерланды).

Медалисты

Ссылки 
 Профессионалы
 Любители

1948
1948 год в велоспорте
Велогонки
События 22 августа
Август 1948 года
Спорт в Нидерландах в 1948 году
Чемпионаты мира в Нидерландах
Велоспорт в Нидерландах